Seleka (Botswana), een dorp in Botswana
 Seleka (coalitie), een coalitie van rebellen in de Centraal-Afrikaanse Republiek